Konferencja Grupy Rodzinnej
 Kierownictwo Grupy Robót